Alföldy Jenő (1904–1981) fül-orr-gégész, egyetemi tanár
 Alföldy Jenő (1939) irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő

Jegyzetek